Ахарон ():

 еврейский термин Аарон (, Ахарон);
 арабские термины  и Харун (; Harun от Ahron)
  — астероид «пояса астероидов» в Солнечной системе.

См. также 
 Ахароним
 Ахаронов
 Аарон (значения)
 Харун (значения)

Примечания